Amerikai Egyesült Államok
 Terrace Heights (Washington)

 Kanada
 Terrace Heights (Edmonton)